Aldo Agosti (né en 1943), historien italien ;
 Giovanni Agosti (né en 1961), critique d'art, historien de l'art et enseignant italien ;
 Giuseppe Agosti (1715-1786), botaniste italien ;
 Guido Agosti (1901-1989), pianiste et professeur italien ;
 Jean-Paul Agosti (né en 1948), peintre français ;
 Orlando Agosti (1924-1997), général argentin ;
 Pietro Agosti (1873-1930), ingénieur italien ;
 Silvano Agosti (né en 1938), réalisateur, scénariste, producteur de cinéma italien.